Sister est le mot anglais équivalent au français sœur :

 Sister est une série de mangas.
 Le lac Sister est un lac de Californie.

Musique 
 Sister est un album du groupe Sonic Youth sorti en 1987,
 Sister est une chanson de Sergio & The Ladies représentant la Belgique au Concours Eurovision de la chanson 2002.
 Sister est une chanson du groupe S!sters représentant l'Allemagne au Concours Eurovision de la chanson 2019.

Cinéma
 Sister,  film bulgare de Svetla Tsotsorkova (2019).

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre